Сенокосное — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Сенокосное — село в Осакаровском районе Карагандинской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто под властью России
 Сенокосное — село в Раздольненском районе.
 Сенокосное — исчезнувшее село в Джанкойском районе.
 Сенокосное — исчезнувшее село в Нижнегорском районе.
 Сенокосное — исчезнувшее село в Ленинском районе.